Mužská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2020 probíhala na přelomu února a března 2020. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Australan Nick Kyrgios, který v úvodnm kole skrečoval zápas Francouzi Ugo Humbertovi pro poraněné zápěstí.

Vítězem se stal španělský druhý hráč světa Rafael Nadal, jenž ve finále zdolal 22letého  Američana Taylora Fritze po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Jednalo se o jejich první vzájemný duel. V probíhající sezóně si 33letý Nadal připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý pátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Singlový turnaj tak vyhrál v jedenácté sezóně po sobě. Na Mexican Open navázal na triumfy z let 2005 sa 2013, kdy se hrálo na antuce. Acapulské trofeje ze dvou povrchů si před ním odvezl pouze krajan David Ferrer.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2020